El Torneig d'Antalya 2021, oficialment conegut com a Antalya Open 2021, és una competició tennística jugada sobre pista dura que està inclosa dins de les sèries 250 de l'ATP. La quarta edició del torneig es va celebrar entre el 5 i el 13 de gener de 2021 al Kaya Palazzo Belek d'Antalya, Turquia.

Després d'haver-se cancel·lat l'any 2020, en traspassar-se els seus drets al nou torneig de Mallorca, a causa de la pandèmia de COVID-19, l'ATP va incloure aquest torneig en la presentació del calendari provisional de 2021, inicialment només per un any i canviant de superfície de gespa a dura.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2021
ATP Tour 2021